Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Cipeuteuy (Darmaraja, een plaats in het regentschap Sumedang van de provincie West-Java
Cipeuteuy (Kabandungan), een plaats in het regentschap Sukabumi van de provincie West-Java